Фредерик Вассёр (; родился 28 мая 1968 года в Дравей, Иль-де-Франс) - французский инженер и менеджер по автоспорту, долгое время руководивший командами Формулы 1. Является руководителем гоночной команды  Ferrari .

Карьера 
Вассер изучал воздухоплавание и инженерное дело, прежде чем начать свою карьеру в младшей серии Формулы, создав собственную команду ASM. Известный своим успехом и талантом, он в конечном итоге перешел в Формулу 1 в качестве директора гонок и, в конечном итоге, руководителя команды Renault F1, прежде чем покинуть команду в 2016 году из-за разных взглядов на управление командой, чем у высшего руководства. Впоследствии в июле 2017 года его наняла компания Sauber.

ASM 
Вассер окончил ESTACA и в 1996 году основал команду ASM, которая в партнерстве с Renault выиграла чемпионат Франции Формулы 3 с Дэвидом Селенсом в 1998 году и чемпионаты Евросерии Формулы 3 в партнерстве с Mercedes-Benz с Джейми Грином, Льюисом Хэмилтоном, Полом ди Рестой и Роменом Грожаном с 2004 по 2007 год.

ART Grand Prix 
В 2004 году он присоединился к Николасу Тодту, чтобы сформировать команду ART Grand Prix, которая выиграла чемпионат серии GP2 с Нико Росбергом в 2005 году и Льюисом Хэмилтоном в 2006 году.

Spark Racing Technology 
В конце 2013 года он получил контракт от FIA на строительство шасси 40 для первой серии Formula E для своего недавно созданного предприятия Spark Racing Technology.

Renault Sport F1 Team 
Вассер присоединился к Renault Sport в качестве руководителя новой команды Renault Sport Formula One в сезоне 2016 года. Он ушел в отставку в конце сезона 2016 года из-за разногласий с управляющим директором Сирилом Абитебулом по поводу того, как следует управлять командой.

Sauber F1 Team 
12 июля 2017 года Sauber объявил, что они наняли Вассера в качестве управляющего директора и генерального директора Sauber Motorsport AG, а также руководителя команды Sauber F1 Team.

Alfa Romeo Racing 
В 2019 году Sauber и Alfa Romeo приняли решение о расширении сотрудничества, команда изменила название на Alfa Romeo Racing. При этом структура собственников и руководство команды остались неизменными. Вассёр получил должность руководителя команды и продолжил работу.

Ferrari 
9 января 2023 года стал новым руководителем команды Ferrari. На этом посту француз заменит итальянца Маттиа Бинотто.

Фредерик Вассер: "Я рад, что получил возможность возглавить команду Ferrari. Для меня это большая честь. Я всю жизнь работаю в автоспорте, где Ferrari считается вершиной.

Личная жизнь 
Вассёр женат, имеет четверых детей.

Примечания 

Родившиеся в 1968 году
Родившиеся 28 мая
Персоналии по алфавиту
Руководители команд Формулы-1